Valdo – nome proprio di persona italiano maschile
 Valdo – cognome italiano
 Valdo – frazione del comune di Formazza (provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
 Valdo – soprannome di Valmiro Lopes Rocha, ex calciatore spagnolo naturalizzato capoverdiano
 Valdo di Lione – teologo francese, fondatore del valdismo